Campos Sales — quarto presidente do Brasil (1898-1902)
Campos Sales (Ceará) — município do estado do Ceará
Campos Sales (Manaus) — bairro de Manaus, capital do Amazonas
 Campos Sales — extinta estação ferroviária do município de Barra Bonita (São Paulo)
Estádio da Rua Campos Sales — antigo estádio do Améica FC, Rio de Janeiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos